Гудимов:
 
 Гудимов, Матвей Матвеевич (1913—2001) — учёный в области полимерных материалов, в частности, прозрачных термопластов, используемых в остеклении летательных аппаратов.
 Гудимов, Павел Владимирович (род. 1973) — украинский гитарист, вокалист, бывший участник группы «Океан Ельзы».
 Гудимов, Юрий Яковлевич (1936—1997) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Леонтий (Гудимов) (1928—1992) — священник, митрополит.